Waco peut faire référence à :

Toponymes 
Plusieurs villes des États-Unis : 
 Waco en Géorgie.
 Waco dans le Kentucky.
 Waco dans le Missouri.
 Waco en Caroline du Nord.
 Waco au Texas, célèbre pour l'assaut lancé contre la secte de David Koresh.

Autres 
 WACO, acronyme de Weaver Aircraft Company of Ohio, un ancien constructeur aéronautique américain
 Waco Taperwing
 Waco C-72, avions de transport américains
 Waco CG-4, planeur militaire
 Waco XC-62, projet d'avion de transport
 Waco, un dialecte de la langue amérindienne Wichita
 Premier nom de la boisson Dr Pepper
 Waco, western américain de 1966 avec Jane Russell et Howard Keel
 Waco Jesus, un groupe américain de death metal.
 Waco, un film de Rupert Wainwright.
 Waco, une  mini-série américaine fondée sur le siège de Waco, et développée par John Erick Dowdle et Drew Dowdle (2018).

Voir aussi

 

Homonymie de toponyme